Balme ou Baume est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 
 Balme ou baume, une cavité naturelle typique des régions alpines et préalpines (barma en francoprovençal, baume en provençal) ;
 Balme en parler lyonnais, un type de terrain en pente ou un « coteau à pente escarpée ».

Personnalités portant ce patronyme 
 Famille de La Balme (Bugey).
 Eugène Balme (1874-1914), tireur français.
 Patricia Balme (1957-), journaliste française.
 René Balme (1950-), homme politique français.
 Victor Balme (1827-1900), en religion : François Balme, historiographe de l’ordre dominicain.
 François Balme : voir Victor Balme.

Communes

France 
 La Balme, commune du département de la Savoie
 La Balme-de-Sillingy, commune du département de la Haute-Savoie
 La Balme-de-Thuy, commune du département de la Haute-Savoie
 La Balme-d'Épy, commune du département du Jura
 La Balme-les-Grottes, commune du département de l'Isère
 Cheignieu-la-Balme, commune du département de l'Ain
 Labalme, commune du département de l'Ain, grottes de Cerdon
 Balme, commune de Magland du département de la Haute-Savoie.

Italie 
 Balme (en français, Barmes), commune du Piémont

Autres toponymes 
 Sommets
 Aiguilles de la Balme (alt. ), au Sud d'Albertville.
 Crête de la Balme (alt.  et ), au Sud d'Albertville.
 Pointe de la Balme (alt. ) sur la commune de Fontainemore. 
 Rochers de la Balme (alt. ).
 Balme du Larron (alt. ), commune d'Aureille.
 Balmenhorn, toponyme walser dont la racine remonte à balme, sur la commune de Gressoney-Saint-Jean.
 Tête de la Balme sur la commune d'Ollomont.
 Tête de Balme entre la France et la Suisse.

 Grottes
 Grottes de la Balme, sur la commune de La Balme-les-Grottes : une des sept merveilles du Dauphiné.
 Grotte de Balme, sur la commune de Magland.
 Grotte des Balmes, site archéologique sur la commune de Sollières-Sardières (Maurienne).
 Grottes du Cerdon, sur la commune de Labalme (Bugey).

 Cols
 Col de la Balme (alt. ) sur la commune de Fontainemore.
 Col de Balme entre la France et la Suisse.

 Lacs
 Lacs de la Balme (alt. ) sur la commune de Fontainemore. 

 Quartiers et lieux-dits
 Les Balmes, quartier de la commune de Romans-sur-Isère, constitué de grottes et de molasse
 Différents hameaux en Vallée d'Aoste : Balme (Rhêmes-Saint-Georges), La Balme (Pré-Saint-Didier et Donnas), Les Balmes (Bionaz)
 Balme Saint-Clair, dans le quartier Saint-Clair de Lyon ().
 Balme de l'Air, lieu-dit à cheval sur les communes de Saint Pierre de Chartreuse et de Proveysieux.
 
 Refuge du Col de Balme

Voir aussi

Bibliographie

Références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme